

Film
Little Old New York – film del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Little Old New York –  documentario del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
Little Old New York – film del 1923 diretto da Sidney Olcott
I ribelli del porto (Little Old New York) – film del 1940 diretto da Henry King

Teatro
Little Old New York – lavoro teatrale di Rida Johnson Young